Mufumbwe steht für:

 Mufumbwe (Sambia), Ort in Sambia
 Mufumbwe (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flugplatz Mufumbwe, Flughafen in Sambia